Il campionato africano di pallavolo femminile è la massima competizione pallavolistica per nazionali del continente africano. Il torneo, organizzato dalla CAVB, si è svolto per la prima volta nel 1976 in Egitto: nessuna nazione riuscì ad organizzare la competizione per i 9 anni successivi, fino al 1985. Il campionato si svolge regolarmente ogni due anni dal 1987.

La competizione si svolge ogni due anni e la vincitrice si qualifica alla Coppa del Mondo nell'anno in cui questa viene svolta. Non ha un formato regolare, in quanto le squadre partecipanti variano di edizione in edizione, non vi sono tornei di qualificazione, ed ogni nazione decide autonomamente di iscrivere la propria selezione al torneo o meno avvisando la propria federazione internazionale: la CAVB.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni